Буру́нди (, ), полная официальная форма — Респу́блика Буру́нди (, , ) — государство в Восточной Африке; входит в число наименее развитых стран в мире. Граничит с Руандой на севере, ДР Конго — на западе и Танзанией — на востоке и юго-востоке. Выхода к морю не имеет. На юго-западе омывается озером Танганьика.

Этимология 
Название страны состоит из основы рунди — самоназвания основного этноса и классифицирующего префикса бу-, служащего для обозначения территории, занимаемой соответствующим этносом. Таким образом, название страны на языке рунди означает «земля народа рунди».

История

Древний период 
Древняя и средневековая история Бурунди изучена слабо. Первыми жителями, населявшими данный регион, были пигмеи тва, которых вытеснили приблизительно в 1000 году н. э. земледельцы хуту. В XV—XVI веках сюда пришли кочевники-скотоводы тутси.

В XVII веке на территории современного Бурунди сложилось независимое феодальное королевство Бурунди. Первый известный мвами (король) Нтаре I объединил существовавшие на этой территории разрозненные государства и создал единое королевство. В годы правления Нтаре II происходит расцвет королевства. В ходе многочисленных войн с соседями Нтаре II расширил территорию своего королевства почти до современных границ. С конца XIX века до начала XX века в государстве шли междоусобные войны.

Колониальный период 
Первым европейцем, который посетил территорию современного Бурунди, был Джон Ханниг Спик, путешествовавший с Ричардом Бёртоном в районе озера Танганьика в 1858 году. Путешественники обогнули северную оконечность озера в поисках истока Нила. В 1871 году Стенли и Ливингстон добрались до Бужумбуры и исследовали район Рузизи. Здесь они исследовали вытекающую из Танганьики реку Муже. Спустившись по реке они установили контакт с местным племенем. Стэнли и Ливингстону поставлен памятный монумент. После Берлинской конференции 1884—1885 годов немецкая зона влияния в Восточной Африке была расширена до территории современных Руанды и Бурунди. В 1894 году немецкий граф фон Гётзен обнаружил озеро Киву. Спустя четыре года территорию современного Бурунди посетили первые миссионеры.

В 1890-х годах Бурунди была немецкой колонией, а после Первой мировой войны перешла к Бельгии. Данный регион рассматривался колонизаторами как единое государство Руанда-Урунди. С 1925 года оно стало частью Бельгийского Конго. В отличие от Конго, которое управлялось исключительно Брюсселем, в Руанде-Урунди власть оставалась за аристократией тутси. На протяжении 1950-х годов бельгийское правительство, несмотря на международное давление, отказывалось предоставлять независимость своим колониям. Однако обстановка в колониях стала выходить из-под контроля, поэтому в 1959 году началась подготовка к предоставлению независимости Конго и Руанда-Урунди.

В 1961 году на состоявшихся в Бурунди выборах, вопреки желанию колониальной администрации, победила партия УПРОНА, набравшая 80 % голосов и получившая 58 из 64 мест в законодательном органе. Принц Луи Рвагасоре, назначенный премьер-министром, 13 октября был убит агентами из оппозиционной Христианско-демократической партии Бурунди (ХДПБ). Его смерть разрушила сплочённость хуту и тутси, за которую он боролся долгие годы.

Современная история 
1 июля 1962 года была провозглашена независимость Королевства Бурунди. С момента получения независимости власть в стране оказалась в руках тутси, этнического меньшинства в новом государстве. Мвами (король) Мвамбутса IV при поддержке правящей партии Союз за национальный прогресс (УПРОНА) установил в стране авторитарный режим. С первых лет получения независимости правительство УПРОНА отказывалось предоставлять хуту равные с ними права. Такая политика разжигала межэтнические противоречия в стране.

В октябре 1965 года хуту предприняли неудачную попытку военного переворота, окончившегося новыми арестами и казнями представителей этой этнической группы. Тогда же начались серьёзные разногласия среди руководителей тутси. Спустя год после того, как был подавлен мятеж хуту, 8 июля 1966 года наследный принц Шарль Ндизейе, при поддержке армии во главе с полковником Мишелем Мичомберо, осуществил государственный переворот, сверг своего отца и вступил на трон под именем Нтаре V. 28 ноября в ходе очередного военного переворота он был свергнут полковником Мичомберо, который провозгласил Бурунди республикой, а себя первым президентом страны. Однако монархисты-тутси не оставляли попыток вернуться к власти и в 1972 году предприняли неудачную попытку свергнуть режим Мичомберо, закончившуюся массовыми убийствами (в ходе подавления восстания погиб бывший король Нтаре V).

В дальнейшем страна пережила ещё несколько попыток переворота, в результате которых в стране устанавливалась военная диктатура. В 1987 году к власти пришёл майор Пьер Буйоя, в годы правления которого начались серьёзные этнические столкновения между тутси и хуту. На состоявшихся 1 июня 1993 года первых в истории страны демократических президентских выборах главой государства стал представитель хуту Мельхиор Ндадайе, который вскоре был свергнут и убит военными тутси. В стране началась гражданская война между двумя этническими группами. Однако вскоре наступило небольшое затишье, и в 1994 году Национальное собрание избрало нового президента Сиприена Нтарьямиру, скорая гибель которого вызвала новую волну межэтнических столкновений. В это время в соседней Руанде происходил геноцид тутси, и множество людей бежали в Бурунди. На фоне этих беспорядков в июле 1996 года произошёл новый военный переворот, и к власти пришёл тутси майор Пьер Буйоя. ООН и ОАЕ осудили новый военный режим и ввели против Бурунди ряд экономических санкций.

После нескольких лет гражданской войны и межэтнических конфликтов в Бурунди установилось относительное спокойствие, в основном благодаря международному присутствию в стране. Президент Домисьен Ндайизейе и лидер этнической группировки хуту «Силы национального освобождения» Агатон Рваса подписали договор о прекращении насилия по итогам переговоров в Танзании.

Политическое устройство

Конституция 
Первая конституция Бурунди была принята в 1981 году. Согласно ей, главой государства и правительства являлся президент, избираемый на пятилетний срок на прямых всеобщих выборах. В конституции содержалось положение, согласно которому кандидатом на пост президента мог быть только лидер единственной законной партии страны — Союза за национальный прогресс (УПРОНА), где преобладали тутси. С принятием в 1992 году новой конституции, в стране была разрешена многопартийность, а президент стал избираться всеобщим голосованием. В настоящее время в стране действует конституция, принятая на референдуме в феврале 2005 года.

Исполнительная власть 

Исполнительная власть сосредоточена в руках президента, который по конституции является главой государства и правительства. Избирается прямым голосованием сроком на 5 лет, но не более двух сроков. Он также является главнокомандующим армии, гарантом национального единства. Пьер Нкурунзиза был избран на этот пост голосованием парламента согласно переходной конституции, принятой в феврале 2005 года. 28 июня 2010 года в стране начались прямые президентские выборы, в которых Нкурунзиза остался единственным участником после выхода из предвыборной борьбы всех альтернативных кандидатов. В итоге Нкурунзиза занимал пост вплоть до своей смерти в 2020 году. Действующий глава государства — Эварист Ндайишимие.

Президенту в выполнении полномочий ассистируют два вице-президента, один из которых координирует политическую и административную, а второй — экономическую и социальную сферы. Оба вице-президента назначаются главой государства после совещания с Национальной Ассамблеей. В формировании Совета министров играет роль этнический состав, который определяется квотами для хуту (60 %) и тутси (40 %).

Законодательная власть 
Законодательная власть представлена двухпалатным парламентом, состоящим из Национальной Ассамблеи () и Сената. В состав Национальной Ассамблеи входят не менее 100 членов, избираемых сроком на 5 лет. При её формировании учитывается этнический (60 % хуту и 40 % тутси) и половой (70 % мужчины и 30 % женщины) принципы. Национальная независимая избирательная комиссия назначает также дополнительных членов для представления интересов этнических меньшинств.

Сенат состоит из 49 членов, 34 из которых избираются непрямым голосованием на срок 5 лет, оставшиеся места распределяются между этническими меньшинствами и бывшими главами государства.

Законодательные функции парламента ограничены конституцией. Президент после совещания с конституционным судом может принять указ, имеющий силу выше закона.

Судебная власть 
На самом низком уровне мелкие споры решаются на основе обычного права судами холмов (), которые состоят из старейшин ()
и других избираемых членов.
На уровне коммун действуют магистратские суды по месту жительства (), а на уровне провинций — суды высокой инстанции (), решения которых могут быть обжалованы в трёх апелляционных судах, расположенных в Бужумбуре, Нгози и Гитеге.

Судом высшей инстанции по гражданским и уголовным делам является Верховный суд (). В стране также действует Конституционный суд (), который рассматривает дела, связанные с толкованием конституции, а также нарушениями прав человека.

Политические партии 
До обретения независимости было зарегистрировано более 23 политических партий, из которых лишь две оказывали значительное влияние на жизнь страны — Национальная партия прогресса и единства (УПРОНА), основанная принцем Луи Рвагасоре, и Народная партия (НП), партия хуту. Однако УПРОНА, контролировавшая 58 из 64 мест в Национальной Ассамблее, была подвержена внутренним конфликтам, базировавшимся в основном на национальной почве. Поэтому НП слилась в парламенте с крылом хуту партии УПРОНА, образовав так называемую «группу Монровия», а крыло тутси образовало «группу Касабланка».

В 1966 году президент Мичомберо запретил все партии, кроме УПРОНА. 1 ноября 1979 года, после смещения Мичомберо в результате переворота, было объявлено о роспуске УПРОНА. Однако уже в 1979 году партия вновь участвовала в государственном управлении, а по конституции 1981 года являлась единственной легальной политической организацией страны.

Президентские и парламентские выборы 1993 года привели к поражению партии УПРОНА, когда 72 % голосов завоевала партия президента Ндадайе Демократический фронт Бурунди (ФРОДЕБУ). В 1990-х годах возникли новые партии такие, как Бурундийский африканский альянс спасения (АБАСА), Объединение за демократию и экономическое и социальное развитие (РАДДЕС), Народная партия согласия. Также функционировали небольшие повстанческие организации с политическим влиянием, например, Палипехуту — Силы национального освобождения, и Национальный совет защиты демократии — Силы защиты демократии.

В настоящее время наиболее значимыми партиями являются ФРОДЕБУ, Национальный совет защиты демократии — Фронт защиты демократии, УПРОНА.

Вооружённые силы 

Затраты на вооружённые силы составляют 5,9 % от ВВП страны (2006). Общее количество вооружённых сил (март 2006 года) — 50 500 человек, из которых 89,1 % — служат в армии, 10,9 % — жандармерии.

Внешняя политика 

18 сентября 1962 года Бурунди было принято в ООН. Член экономической комиссии для Африки и практически всех нерегиональных специализированных агентств, входит в международную организацию стран АКТ. Член Африканского банка развития, Африканского союза, Группы-77 и других международных организаций.

Имеет дипломатические отношения с Российской Федерацией (установлены с СССР 1 октября 1962 года).

География

Географическое положение 
Основная статья: География Бурунди

Бурунди — государство, не имеющее выхода к морю. Общая протяжённость границы — 974 км. Граничит: на западе — с Демократической Республикой Конго (233 км), на севере — с Руандой (290 км), на востоке и юго-востоке — с Танзанией (451 км). Площадь страны составляет 27 830 км², из которых 25 650 км² приходится на сушу. Государство расположено на плато, спускающемся на юго-западе к озеру Танганьика.

Рельеф 
Территория в основном состоит из плато. На западе расположена меридионально направленная горная цепь, которая продолжается в Руанде. Средняя высота центрального плато — от 1 525 до 2 000 м. Расположенная к юго-востоку от Бужумбуры гора Хека (наивысшая вершина страны), достигает 2 760 метров. На юго-востоке и юге страны возвышенности достигают около 1370 метров. Полоса земли вдоль реки Рузизи к северу от озера Танганьика, являющаяся частью Восточно-Африканской рифтовой долины, — единственная область страны ниже 915 метров. Около озера Танганьика находится и самая низкая точка страны — 772 метра. Озеро Танганьика и впадающая в него пограничная река Рузизи лежат на расширяющейся к северу равнине с плодородными почвами. В центре страны и на востоке расположены равнины, окружённые горами и болотами.

Геология и почвы 
Большая часть Бурунди сложена складчатыми и незначительно трансформированными обломочными породами мезопротерозойского Кибаранского пояса, который простирается от Демократической Республики Конго до Танзании и Уганды через Бурунди и Руанду. Кибаранские скалы смешаны с гранитными породами и на протяжении 350 км здесь есть узкая зона мафических и ультрамафических интрузий. В восточной части страны Кибаранский пояс ограничен неопротерозойскими водными осадками Маларагази с базальной смесью, аспидным сланцем, доломитовым известняком и лавой. К северу от озера Танганьика страна сложена отложениями третичного и четвертичного периодов.

В стране в основном преобладают светлые лесопроизводные почвы, формирующие тонкий слой гумуса над латеритовыми (богатыми железом) субпочвами. Лучшие почвы образованы аллювием, но они ограничены долинами крупных рек. Серьёзной проблемой является эрозия почвы, связанная с уклонами поверхности и осадками, а также развитием сельского хозяйства.

Полезные ископаемые 
В Бурунди имеются значительные месторождения полевого шпата, каолина, фосфора, металлов платиновой группы, кварцита, редкоземельных металлов, ванадия, известняка. В Мабайи, Чанкузо, Тора-Рузибази, Муйинге расположены месторождения золота. В провинциях Каянза и Кирундо разрабатываются месторождения касситерита, колумбитотанталита и вольфрама.
Запасы никеля, обнаруженные в 1974 году, оценены в 370 миллионов тонн (3 — 5 % от мировых запасов).

Климат 
Климат Бурунди в основном тропический со значительными дневными амплитудами температур. Температура заметно варьируется в зависимости от высоты в разных регионах страны.
Средняя температура в центральном плато составляет 20 °C, на территории вокруг озера Танганьика — 23 °C, на территориях наиболее высоких гор — 16 °C. Средняя годовая температура в Бужумбуре составляет 23 °С.

Осадки нерегулярны, наиболее обильны на северо-западе страны. На большей части Бурунди среднее годовое количество осадков составляет 1300—1600 мм, на равнине Рузизи и северо-восточной части страны — 750—1000 мм. Выделяют четыре сезона в зависимости от выпадения осадков: длинный сухой сезон (июнь — август), короткий влажный сезон (сентябрь — ноябрь), короткий сухой сезон (декабрь — январь) и длинный влажный сезон (февраль — май).

Водные ресурсы 

Основные реки: Рузизи, Марагарази и Рувубу. Ни одна из них не является судоходной. Вода рек Марагарази и Рузизи используется для орошения в восточной и западной частях страны.

Реки образуют большую часть границ страны. Так, Каньяру и Кагера отделяют Бурунди от Руанды на многих участках общей границы, а река Марагарази образует большую часть южной границы страны.

В Бурунди находится наиболее отдалённый от устья исток Нила. Хотя формально Нил начинается от озера Виктория, к течению Нила относится впадающая в это озеро река Кагера, истоки верхнего притока которой, реки Рувьиронза, находятся на горе Кикизи на территории государства.

Озеро Танганьика, расположенное на юге и западе страны, разделено между Бурунди, Танзанией и Демократической Республикой Конго. На северо-востоке страны расположены озёра Кохохо и Ругверо.

Флора и фауна 

Бурунди в основном сельскохозяйственная пастбищная страна, в результате чего производится вырубка лесов, которая приводит к эрозии почвы и разрушению традиционной среды обитания. Леса из-за перенаселённости Бурунди вырублены почти на всей территории страны, кроме площади, составляющей около 600 км². Площадь лесов ежегодно сокращается на 9 % от общей площади. В оставшихся лесах преобладают эвкалипт, акация, инжир и масличная пальма. Большая часть страны покрыта саванной.

Фауна Бурунди была богатой до развития сельского хозяйства. Тут встречаются бегемоты, львы, шимпанзе, бородавочники и др.

Среди крупных млекопитающих, в настоящее время в стране встречаются слоны, бегемоты, крокодилы, африканские буйволы, львы, антилопы.

Среди обильной орнитофауны страны наиболее распространены венценосные журавли, цесарки, куропатки, утки, гуси, перепела, бекасы. На территории страны гнездится и высиживает птенцов 451 вид птиц.

Рост населения приводит к сокращению или исчезновению популяций многих видов фауны.

В озере Танганьика водится большое количество рыбы, в том числе нильский окунь, пресноводные сардины. Более 130 видов рыб, обитающих в Танганьике, являются эндемиками.

По рекомендации консульской службы МИД РФ, следует проявлять осторожность при купании в Танганьике, поскольку известны случаи нападения гиппопотамов и крокодилов, обитающих в его водах, на людей, что оканчивалось фатально для атакованных животными лиц. Кроме того, отмечается, что в Бурунди обитает множество видов змей, в том числе весьма ядовитых, в связи с чем дипломаты настоятельно советуют туристам при выезде на природу иметь при себе противозмеиную сыворотку и сапоги с высокими голенищами.

Охраняемые территории 
В Бурунди есть два национальных парка:
 Национальный парк Кибира (площадь 37 870 га) расположен на северо-западе страны, прилегает к Лесному национальному парку Ньюнгве в Руанде. Официально находится под защитой с 1933 года, сохраняет небольшой регион горных тропических лесов, которые занимают 96 % площади парка. Преобладающими видами растений являются Symphonia globulifera, Newtonia buchananii, Albizia gummifera и Entandrophragma excelsum. Есть также территории, занятые гористыми болотами и бамбуком Arundinaria alpine.
 Национальный парк Рувубу (площадь 43 630 га), созданный в 1980 году, расположен вдоль одноимённой реки на северо-востоке Бурунди, в 20 км от Гитеги. Он славится разнообразием живописных пейзажей. Долина реки Рувубу образует ряд меандров, окаймлённых болотной растительностью, лесами и саваннами. В парке зарегистрировано более двухсот видов пернатых, включая мадагаскарскую жёлтую цаплю, степного луня, степную пустельгу и болотного дупеля. Здесь обитает огромное количество водяных птиц, среди которых самыми многочисленными популяциями представлены белый африканский пеликан (насчитывается более тысячи особей), аист-клювач и дрофа, численность которых по всему миру стремительно сокращается. Среди птиц, встречающихся в парке, можно выделить турача, золотистую щурку и др. Крупные животные представлены здесь львами, гиппопотамами, бородавочниками, буйволами и такими подвидами антилоп, как бушбоки, ситатунги, импалы, лошадиные антилопы.

Административное деление 

Страна разделена на 18 провинций, поделённых на 117 коммун, которые делятся на 2638 колин.

Население

Демографические данные 

Население страны составляет 8 856 000 (2008), из которых 80,9 % — хуту, 15,6 % — тутси, 1,6 % — лингала, 1,0 % — пигмейский народ тва. Плотность населения — 323,4 человек на один квадратный километр. В городах проживает 10,0 % населения страны (2005).

Численность женщин превышает численность мужчин (51,18 % и 48,82 %) (2005). 45,1 % населения относится к возрастной группе до 15 лет, 29,0 % — в возрасте от 15 до 29 лет, 13,7 % — от 30 до 44 лет, 8,2 % — от 45 до 59 лет, 3,2 % — от 60 до 74 лет, 0,7 % — от 75 до 84 лет, 0,1 % — 85 лет и выше (2005). Средняя продолжительность жизни (2005): 47,0 лет у мужчин, 49,8 лет у женщин.

Рождаемость составила 46 детей на 1000 жителей (2008), смертность — 16 детей на 1000 жителей (2008). Естественный прирост — 30 человек на 1000 жителей (2008). Младенческая смертность — 60,77 ребёнка на 1000 новорождённых (2008).
Экономически активное население (2003) составляет 3 464 000 человек (49,2 %).

Уровень миграции составляет минус 12,9 промилле (или 80 001 убывших в абсолютных величинах) (2000).

Религия 

Правительство Жан-Батиста Багазы (1976—1987) сочло католическую церковь поддерживающей хуту, дестабилизирующим элементом и поэтому ограничило литургии, запретило религиозные собрания без разрешения, национализировало католические школы, запретило католическое молодёжное движение и закрыло католические радио и газету. В 1986 году были объявлены вне закона Свидетели Иеговы и адвентисты седьмого дня. В сентябре 1987 года новый президент Бурунди Пьер Буйоя прекратил все преследования католической церкви. В настоящее время большая часть официальных религиозных праздников — католические. В 2002 году Свидетели Иеговы и адвентисты седьмого дня были вновь признаны легальными миссионерскими группами. В стране конституционно закреплена свобода вероисповедания, главам большинства религиозных общин предоставлен дипломатический статус.

Христианство исповедует 92,9 % населения (2010). Самые крупные христианские конфессии — католики (5,85 миллиона) и пятидесятники (1 миллион). Местных традиционных верований придерживаются 5,5 % жителей страны, мусульман насчитывается 130 тысяч.

Традиционные верования основаны на вере в судьбу в лице Иманы, являющегося источником всей жизни и добра. Традиционная религия является формой анимизма. Считается, что физические объекты имеют своих духов. Существует особое уважение к мёртвым предкам. У хуту их духи приходят со злыми намерениями, в вере тутси — влияние предков более мягкое. Скот, по традиционным верованиям, также обладает духовной силой.

Языки 
Официальными языками в стране являются рунди и французский, а с 2014 года официальный статус одержал английский язык. В Бужумбуре в качестве языка торговли распространён суахили, на котором говорят около 6 400 человек. Интересно, что на рунди говорят и хуту, и тутси.

Экономика 

Бурунди — слаборазвитое аграрное государство. Одна из беднейших стран в мире, где свыше половины населения живёт за чертой бедности. Около 50 % территории используется под пашню, 36 % — под пастбища, остальную площадь занимают преимущественно леса и не пригодные к пахоте земли. В сельском хозяйстве занято более 90 % всего трудоспособного населения страны. Из всех выращиваемых культур большая часть остаётся на внутреннем рынке Бурунди. 54 % экспорта составляет кофе. Экспортируются также чай, хлопок и шкуры. В озере Танганьика ведётся промышленный лов рыбы.

Промышленность развита слабо. Пищевые и текстильные предприятия, а также производство строительных материалов и пальмового масла в основном принадлежат европейцам. Оловянная руда, бастнезит, вольфрам, колумбитотанталит, золото и торф добываются в небольшом количестве. В небольшом объёме производится добыча залежей никеля и урана; имеющиеся запасы платины до сих пор не эксплуатируются. Серьёзный ущерб экономике нанесли постоянные межплеменные конфликты и угроза гражданской войны. Страна зависит от международной экономической помощи и потому имеет большую внешнюю задолженность. Инфляция в 2007 году составляла 8,3 %, в 2008 году — 24,5 %. В 2009 году рост ВВП составил 3,5 %.

Сельское хозяйство 

Сельское хозяйство производит 33,5 % от ВВП страны (2005). В этой отрасли задействовано более 90 % населения страны. Общая площадь пахотных земель составляет 1 100 000 га (43 % общей площади), из которых 74 000 га (6,7 % пахотных земель) являются орошаемыми.

Кофе и чай являются основными экспортными продуктами. В 2001 году экспорт кофе составил 54 % от общего экспорта, в 2006 году — 67,7 %. После кофе на втором месте по значимости в экспорте стоит чай, который обеспечивает средства к существованию для порядка 300 тысяч мелких фермеров на востоке африканского государства. Так Государственный чайный совет Бурунди сообщил, что доход от экспорта в первом полугодии 2013 года упал до 11,9 миллиона долларов США по сравнению с 13,9 миллиона долларов США годом ранее. Страна экспортировала  кг чая в 2013 году, по сравнению с  кг чайного экспорта 2012 года. 90 % бурундийского чая идёт за рубеж. В Россию на 2013 год поставок не было. Правительство страны регулирует ценовую и торговую политику по кофе: все контракты на экспорт кофе нуждаются в подтверждении. Государство поддерживает производство чая и хлопка для диверсификации экспорта.

Основные продукты внутреннего потребления: маниок, фасоль, бананы, сладкий картофель, зерновые культуры и сорго. На плантациях, расположенных вдоль берега озера Танганьика, получают пальмовое масло. На гористых районах выращиваются табак и пшеница.

Объёмы производства продуктов земледелия в 2005 году распределялись так: бананы составили 1 600 000 т, сладкий картофель — 835 000 т, маниок — 710 000 т, фасоль — 220 218 т, кукуруза — 123 000 т, сорго — 67 947 т, рис — 67 947 т, таро — 62 000 т, горох — 33 500 т, кофе — 7 800 т, чай — 7 500 т, хлопок — 4 654 т.

Традиционно социальное положение в Бурунди зависело от количества скота. В связи с этим и плохими санитарными условиями в стране накопилось большое количество скота с низкими показателями производительности. К примеру, каждая корова приносит в среднем только 350 л молока в год (17 % от среднемирового уровня).

Поголовье коз составляет 750 000, крупного рогатого скота — 396 000, овец — 243 000 (2005), свиней — 61 000, кур — 4 миллиона(1999). Производство молока оценивается в 23 000 тонн (1999). Оценочное потребление мяса составляет всего 48 калорий в сутки на человека (10 % от среднемирового).

Промышленность 
Промышленность страны длительное время находилась в упадке под воздействием гражданской войны. Предприятия начали восстанавливаться в 1998 году, когда повысились объёмы производства сахара, молока, красок, мыла, бутылок, фармацевтики и текстиля, были реконструированы ряд ведущих фабрик страны, а также возобновлены проекты по добыче никеля и золота.

Большинство промышленных предприятий расположены в Бужумбуре и занимаются переработкой хлопка, кофе, чая, растительного масла и древесины. Существуют также небольшие производства напитков, мыла, обуви, инсектицидов, строительных материалов, мебели и др.

В стране добываются колумбитотанталитовая руда, никель, золото, каолин, олово и вольфрам для экспорта и известняк, торф, гравий — для внутренних нужд.

Транспорт и коммуникации 

Страна не имеет выхода к морю, а также железных дорог. Общая протяжённость автомобильных дорог составляет 12 322 км (2004), из них лишь 7 % асфальтированы. Количество легковых автомобилей составляет 19 800, грузовиков и автобусов — 14 400.

Воздушный транспорт представлен компанией Air Burundi, которая осуществляет перелёты внутри страны, а также в Руанду, Танзанию и Демократическую Республику Конго. Международные авиаперелёты осуществляют также компании Air Zaïre, Sabena и другие. Аэропорт в Бужумбуре — международный и в год (2005) принимает 73 072 пассажира, отправляет 63 908 пассажиров; отгруженный груз составил 3 093 т, загруженный — 188 т. Функционируют также 7 более мелких аэропортов и один аэродром для посадки вертолётов.

На 1000 жителей страны приходится 20 сотовых и 4,1 стационарных телефонов (2005), 4,8 персональных компьютеров (2004), 7,7 пользователей сети Интернет (2006).

Энергетика 
В 2005 году в Бурунди было произведено 137 миллионов кВт·ч электроэнергии (99 % — за счёт гидроэлектростанций), потребление электроэнергии составило 161,4 миллионов кВт·ч. Все нефтепродукты страна импортирует из Кении и Танзании. Основную часть (94 %) потребления энергии обеспечивают древесина и торф.

Валюта 

Национальной валютой является бурундийский франк (BIF), который был введён в обращение 19 мая 1964 года, когда банкноты Банка Эмиссии Руанды и Бурунди номиналами в 5, 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 франков были перепечатаны Банком Королевства Бурунди для обращения в стране.

В 1966 году банкноты номиналом от 20 франков и выше были перепечатаны Банком Республики Бурунди для замены на них слова «Королевство» на «Республика». В 1968 году банкноты номиналом 10 франков были заменены монетами. В 2001 году была введена банкнота в 2000 франков, в 2004 году — 10 000 франков.

Внешнеэкономические связи 
Экспорт (2017): 163 миллиона долларов США: кофе — 23 % ($38 миллионов), золото — 23 % ($36,9 миллиона), чай — 16 % ($25,7 миллиона), ниобиевая, танталовая, ванадиевая и циркониевая руды — 7,2 % ($11,8 миллиона).

Главные покупатели: Объединённые Арабские Эмираты — 24 % ($38,4 миллиона), Демократическая Республика Конго — 15 % ($24,1 миллиона), Пакистан — 8,1 % ($13,2 миллиона) и Индия — 6,6 % ($10,8 миллиона).

Импорт (2017): 774 миллиона долларов США: нефтепродукты — 17 %($131 миллион), упакованные медикаменты — 6,2 % ($48,1 миллиона), рис — 4 % ($31,2 миллиона), нерафинированный сахар — 3,8 % ($29,5 миллиона) и автомобили — 3,1 % ($24,2 миллиона), так же в страну ввозится иная промышленная продукция и продовольствие.

Главные поставщики: Китай — 14 % ($111 миллионов), Индия — 13 % ($103 миллиона), Саудовская Аравия — 8,1 % ($62,4 миллиона), Танзания — 7,3 % ($56,2 миллиона) и Кения — 6,5 % ($50,4 миллиона).

Культура

Литература 
Из-за высокого уровня неграмотности и бедности населения литература в стране практически отсутствует. Однако в стране развито устное народное творчество, в том числе легенды, басни, стихи, пословицы, загадки и песни, некоторые из которых привлекли внимание фольклористов и были переведены на французский язык. Существует ряд эпических поэм о животных. Рассказы и истории служат способом передачи новостей. В Бурунди ценится больше всего речь, а не достоверность переданных фактов.

Музеи и библиотеки 
Сохранился один из многочисленных дворцов правителей страны — мвами. В Гитеге находится Национальный музей (основан в 1955 году), в котором хранятся экспонаты народного искусства, исторические документы и предметы, при нём также функционирует библиотека. В Восточной Африке город известен гончарными изделиями. В Musée Vivant, основанный в 1977 году в Бужумбуре, хранятся экспонаты, освещающие все аспекты жизни страны.

В Бурунди насчитывается 60 библиотек, самые крупные из которых расположены в столице и её окрестностях: Публичная библиотека (27 000 томов), библиотека Университета Бурунди (192 000 томов), библиотека Французского культурного центра (33 000 томов).

Музыка и танцы 
Музыка Бурунди и Руанды очень похожи, поскольку обе страны населяют хуту и тутси. На семейных собраниях поются песни имвийно () с короткими припевами и большим барабанным боем. Одиночные певцы или небольшие группы исполняют песни индиримбо (). Мужчины исполняют ритмичные песни с криками квишонгора (), а женщины — сентиментальные билито (). Также типичной бурундийской музыкой является пение шёпотом.

Основными музыкальными инструментами являются инанга (), идоно (), икихусехама (), икембе () и другие. Барабаны играют роль в жизни не только как музыкальные инструменты, но и как символы власти и статуса.

Наиболее известным барабанным ансамблем страны является The Royal Drummers of Burundi, состоящий из 20 человек, которые получают навыки игры на барабанах из поколения в поколение. Начиная с 1960-х годов ансамбль начал выезжать с концертами в другие страны мира; были выпущены альбомы Batimbo (Musiques Et Chants) (1991), Live at Real World (1993) и The Master Drummers of Burundi (1994).

Барабанное исполнение часто сопровождается танцами. Одним из известных бурундийских танцев является будемера (). Танцоры исполняют будемеру в круге, у вождя в руке имеется коровий хвост. Певцы во время танца прославляют свадьбу, человеческие отношения, красоту женщин и т. д.

Праздники

Социальная сфера

Образование 

Образование является обязательным для детей с 7 до 13 лет. Начальное образование длится 6 лет и ведётся на рунди и французском. Обучение в средних школах длится 7 лет, в средних профессиональных учебных заведениях — 5 лет. Единственным высшим учебным заведением является Университет Бурунди, основанный в 1960 году.

Острой проблемой в сфере образования является нехватка подготовленного преподавательского и административного персонала. Другой проблемой остаётся дискриминация по этническому признаку, что выражается в преобладании представителей тутси в средних учебных заведениях и в университете.

Грамотность населения (от 15 лет и выше) в 2003 году составила 51,6 % (мужчины — 58,5 %, женщины — 45,2 %).

1 данные на 1998 год

Здравоохранение 

Страна испытывает крайнюю нехватку в квалифицированном медицинском персонале и медикаментах, из-за чего происходят регулярные вспышки менингита и холеры с большим числом смертельных случаев. Доступ к медицинскому обслуживанию усложнён неплатёжеспособностью населения.

В стране 1 врач приходится на 37 581 жителя (всего 200 врачей), 1 больничная койка — 1657 жителей (всего 3380 коек) (2004). На конец 2001 года число людей, живущих с ВИЧ, оценивалось в 390 тысяч человек (8,3 % от взрослого населения). Тенденция к снижению эпидемии ВИЧ в Бурунди, наблюдавшаяся с конца 1990-х годов, достигла отметки 3,3 % от взрослого населения, живущих с ВИЧ, к 2005 году, после чего начала снова расти.

СМИ 
Несмотря на то, что в стране официально нет никаких ограничений свободы слова, правительство контролирует единственную ежедневную газету Le Renouveau du Burundi, две главные радиостанции и телевидение.

Периодические издания: Le Renouveau du Burundi (Обновление Бурунди), Ubumwe (Единство) — правительственные газеты, Ndongozi (Лидер) — основана католической церковью, Arc-en-ciel (Радуга) — частная еженедельная газета на французском языке.

Единственный телевизионный канал La Radiodiffusion et Télévision Nationale de Burundi (RTNB) контролируется правительством; ведёт трансляцию на рунди, суахили, французском и английском языках. Основан в 1984 году, транслирует передачи в цветном изображении с 1985 года. На 1000 жителей приходится 37 телевизоров (2004).

Радио является основным источником информации для жителей страны. В Бурунди действуют:
 Radio Burundi (RTNB) — контролируется правительством, ведёт трансляцию на рунди, суахили, французском и английском языках, запущено в 1960 году
  — финансируется международными организациями,
 Radio Publique Africaine — частное, финансируется из ООН и других зарубежных источников,
 Radio CCIB+ — финансируется Торговой палатой Бурунди,
 Radio Culture — частично финансируется министерством здравоохранения,
Radio Isanganiro — частное.

Агентства новостей - Agence Burundaise de Presse (ABP) — контролируется правительством, Azania, Net Press — частные.

В 2006 году в стране было зафиксировано 60 000 пользователей сети Интернет, но уже в 2009 году количество пользователей сети Интернет выросло до 157,800

Спорт 

Бурунди участвует в Летних олимпийских играх с 1996 года, посылая на них спортсменов-легкоатлетов и пловцов. Единственную золотую медаль в копилку Бурунди принёс Венусте Нийонгабо, сенсационно выигравший золото в беге на 5000 м в Атланте в 1996 году. Этот же легкоатлет выиграл «бронзу» чемпионата мира 1995 года на дистанции 1500 метров.

На Олимпийских Играх 2016 г. в Рио-де-Жанейро в лёгкой атлетике в забеге на 800 м Франсина Нийонсаба (Niyonsaba Francine) выиграла серебро

Футбольная Ассоциация Бурунди () была создана в 1948 году и является членом ФИФА с 1972 года. Молодёжная сборная по футболу квалифицировалась на чемпионат мира ФИФА для игроков до 20 лет в Катаре в 1995 году, где выбыла после стадии группового турнира.

Достопримечательности 
Несмотря на экономическую отсталость страны, в Бурунди есть множество объектов, посещаемых туристами. К ним относятся Бужумбура со зданием парламента и бывшей колониальной администрацией, столица страны Гитега с королевским дворцом. Среди природных туристических объектов наиболее популярны водопады Кагеры, горячие источники Кибаби, национальные парки Рузизи и Рувубу, природные резерваты Макамба и Бурури, озеро Танганьика.

См. также 
 Руанда-Урунди

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт правительства
 Заметки о Бурунди
 
 Бурунди на BBC News
 

Унитарные республики
Франкоязычные страны
Государства — члены ООН
Бывшие колонии Бельгии
Бывшие протектораты Германии
Страны, не имеющие выхода к морю